NAHL può riferirsi a:

North American Hockey League – campionato giovanile nordamericano di hockey su ghiaccio 
North American Hockey League – campionato professionistico nordamericano di hockey su ghiaccio fra il 1973 ed il 1977